Hereford kan avse:

 Hereford – en stad i Herefordshire, England.
 Hereford (efternamn)
 Hereford, Kanada – en ort i Saint-Herménégilde, Estrie, Québec, Kanada
 Hereford (nötkreatur)
 Hereford, Pennsylvania – en ort i Berks County, Pennsylvania, USA
 Hereford, Texas – en stad i Deaf Smith County, Texas, USA
 Hereford (valkrets) – Herefordshire, England
 City of Hereford – Herefordshire, England